Das Engie Open de Biarritz Pays Basque 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Biarritz. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 16. bis 21. Juli 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Biarritz